Ампудия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 137,17 км². Население — 609 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Centro de Interpretación Turística de Ampudia
 Vista aérea
 Diputación de Palencia
 Programa Vivo mi pueblo y Censo provincial de suelo y vivienda.
 Palencia 21 Rural.
 Turismo en la provincia
 Información, Historia y Fotografías de Ampudia.

Муниципалитеты Паленсии